

Биография 
Давлатман Чупонов родился- 11 апреля 1995 года в Шахритусском  районе, на данный момент проживает в городе Челябинск. Представитель клуба Рем-93 и Акбар действующий боец Abcolute Akhmat Championship c профессиональном рекордом 11-3.

Карьера 
Выступал в таких лигах как MFP FC.Samara MMA FEDERATION, ROAT TO GFC, GFC,FFC, ACA идет из серии 3 побед,

Награды и звания 
Многократный победитель  турниров по мма, боевому самбо,панкратион и грэпплингу. 

Призер Первенства России по ММА🥈 2014г. 

Бронзовый призер Чемпионата России по Панкратиону🥉 2016г. 

Чемпион УРФО по ММА 🥇🥇2016- 2017г. 

Чемпион России по ММА среди студентов🥇 2018г. 

Чемпион УРФО по рукопашному бою🥇 2014г.

Чемпион  любительской Лиги REM-93🥇2017г. 

Чемпион УРФО по Боевому Самбо 🥇2018г. 

Чемпион УРФО  по Панкратиону🥇 2020г.

Финалист международного турнира Кубка Содружества по мма🥈  2018г. 

 Мастер Спорта по ММА,

 Мастер Спорта по Боевому самбо,

 КМС по Дзюдо,

 КМС по Панкратиону

 КМС по Рукопашному бою

Статистика в ММА

Примечания

Источники